{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Noonsa
|nombre_ja = 
|variantes del nombre_ja_ =  Nuunsa, Nounsa, Nunsa, hombre-pez
|sexo = Masculino.
|fechanacimiento = Desconocido.
|edad = Desconocido.
|sangre = Desconocido
|canon = 
|primeraaparicion =Novela-1, capítulo 3Anime, episodio 5
}}

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =
|listatecnicas = Magia Astral de Agua: Wave Holw, el conjuro de Agua más poderoso.
|tipoextra1 = Otras habilidades
|listaextra1 = Esgrima: esta habilidad solo aparece en el manga.
}}

NOONSA es un personaje de ficción creado por el escritor japonés de novela fantástica Hajime Kanzaka para su serie de novelas Slayers.

Bajo este nombre también se encuentran las variantes de "Nunsa" o "Nounsa". Se trata de un personaje de ficción creado por el escritor japonés de novelas fantásticas Hajime Kanzaka, para su serie "Slayers"
Noonsa es un hombre pez y también uno de los tres principales discípulos de Rezo, el Monje Rojo, aunque este detalle no fue revelado por Kanzaka hasta una entrevista efectuada más tarde.

Perfil 
En su primera aparición, se muestra a Noonsa como un hombre-pez, una criatura de las tantas extrañas que pueblan el mundo de Slayers, que tiene el aspecto de un gran pez de río (parece una carpa o similar) pero con sendos brazos y piernas vagamente humanos que surgen de su cuerpo pisciforme. Igualmente, posee el intelecto de un humano, pero bastante limitado por su naturaleza. Pese a que en el mundo de "Slayers" hay dos razas de hombre-pez, no se especifica a cuál de ellas pertenece Noonsa.

Noonsa, sin embargo, se revela como un hombre-pez poco usual; Rezo le consideraba uno de sus mejores discípulos puesto que era capaz de invocar el "Water Wave", el conjuro de Magia Astral de agua más poderoso que existe... algo realmente difícil incluso para un humano.

Sin embargo, en su breve aparición, Noonsa no demuestra esta habilidad para nada, salvo las inerentes a su condición de pez y humano. No obstante, su aparición varía según el anime, las novelas y el manga.

Anime 
En el anime, la aparición de Noonsa es bastante limitada, tan solo unos 3 capítulos. Noonsa aparece como un hombre-pez a las órdenes de Zelgadiss, a quien ayudaba a buscar la Piedra Filosofal para Rezo. Sin embargo, en este caso, su ayuda se limita a ser utilizado para torturar a Lina Inverse haciendo que este la besara, cosa que no surte efecto.
Más tarde, descubre cómo Lina Inverse escapa con la ayuda de Zelgadiss e intenta detenerla. Esto supone su fin ya que Zelgadiss acaba con él usando una "Bola de fuego", de forma que Nonsa acaba literalmente braseado.
Su final es totalmente patético, aunque también uno de las escenas hilirantes de la serie, ya que sus propios compañeros se lo comen al encontrarlo delicioso, y de él solo queda la raspa.

Manga 
En el manga, su aparición es diferente a la del anime. Aquí es enviado por Zelgadiss para interceptar a Lina Inverse, quien estaba en posesión de la Piedra Filosofal. Para ello, Noonsa les ataca demostrando que es capaz de manejar la espada y también usando sus escamas como proyectiles contra sus enemigos. Esto supone su perdición ya que al eliminar todas las escamas que también servían para protegerle, es rebanado por Gourry Gabriev, y al final devorado por él y Lina tras cortarlo en pedazos y asarlo.
De acuerdo con Zelgadiss, por eso mismo le habría tenido más a cuenta llenar el cuerpo de Noonsa de veneno.

Más tarde, Noonsa es recordado por otro hombre pez también a las órdenes de Rezo, Rahanin, quien tiene una opinión bastante mediocre de él al considerarlo torpe y estúpido.

Acogida 
Noonsa es un personaje con escasa popularidad entre el público al tratarse de un secundario que aparece en los primeros episodios de Slayers TV. En la revista "Animedia" aparecieron algunas ilustraciones del personaje reproducidas en mercadería oficial y no oficial variada sobre la serie. 

Personajes de Slayers